Васи́ле Ды́ба (; 24 июля 1954, Журиловка) — румынский гребец, олимпийский чемпион.

Карьера 
На Олимпийских играх 1976 года Василе выиграл золотую и бронзовую медаль в гребле на байдарках-одиночках на 500 и 1000 метров. На следующей Олимпиаде Дыба завоевал бронзу в гребле на 500 метров и серебро в гребле на байдарках-четвёрках на 1000 метров вместе с Михаем Зафиу, Йоном Джантэ и Никушором Ешану. На Играх 1984 года Дыба на 500 и 1000 метров стал 4-м и 7-м.

Пятикратный чемпион мира.

Примечания

Ссылки 
 

Гребцы на байдарках и каноэ Румынии
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1976 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1980 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1984 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Олимпийские чемпионы по гребле на байдарках и каноэ
Олимпийские чемпионы от Румынии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Чемпионы мира по гребле на байдарках и каноэ